«Мнема» может относиться к следующим персонажам древнегреческой мифологии:
 Мнемоси́на, Мнемозина () — богиня, олицетворявшая память, титанида, дочь Урана и Геи (либо Зевса и Климены).
 Мнема () — одна из старших (беотийских) муз.
 Мнеме (спутник) — спутник планеты Юпитер, названный в честь музы Мнемы.
 Мнема — основное понятие мнемизма.
 Этническая мнема — этническое самосознание.

См. также 
 Мнемоника

Память